September je deveti mesec v letu.

September se lahko nanaša tudi na: 

 September, jugoslovanska glasbena skupina
 September, film Tiana Žuangžuanga iz leta 1984
 September, film Woodyja Allena iz leta 1987
 September, film Maxa Färberböcka iz leta 2003
 September, film Petra Carstairsa iz leta 2007
 September, film Cemila Ağacıkoğluja iz leta 2011
 September, film Penny Panayotopoulou iz leta 2013
 Črni september, palestinska teroristična skupina